Епи́скоп Феодо́сий (, в миру Ио́сиф Васи́льевич Пайкуш, ; род. 4 декабря 1955, Нагуевичи, Дрогобычский район, Львовская область, Украинская ССР — 31 декабря 2012, Киев, Украина) — архиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, епископ Васильковский, викарий Киевской епархии (2006—2012), наместник Феодосиевского монастыря.

Биография 
Родился 4 декабря 1955 года в Нагуевичах, Дрогобычского района Львовской области.

С 1962 по 1972 год обучался в сельской средней школе. В 1975 году окончил сельскохозяйственный техникум в городе Стрый.

С 1975 по 1977 год служит в рядах Советской армии.

С 1977 года работал на заводе и пел в хоре Свято-Троицкой церкви в Дрогобыче.

В 1990 году поступил в Киевскую духовную семинарию, а курс семинарского образования завершил в 1993 году в Тернопольской духовной семинарии.

17 февраля 1991 года архиепископом Тернопольским и Бучачским Василием (Боднарчуком) (УАПЦ) был рукоположен в сан диакона, 14 апреля 1991 года — в сан пресвитера. Совершал священническое служение в Зборовском благочинии, в том числе в должности благочинного (декана), а также построил храм.

В 2002 году поступил в клир Сумской епархии УПЦ КП, а с 2003 года находился в клире Черниговской епархии УПЦ КП.

4 апреля 2003 года епископом Черниговским и Нежинским Михаилом (Зинкевичем) пострижен в монашество с наречением имени Феодосий (в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского).

14 октября 2003 года возведён в достоинство игумена, а 16 мая 2004 года — архимандрита.

Епископское служение 
28 июля 2004 года во Владимирском кафедральном соборе Киева был хиротонисан в сан епископа Черниговского и Нежинского. За время управления епархией провёл ремонтно-реставрационные работы в здании епархиального управления.

13 мая 2011 года был назначен епископом Васильковским, викарием Киевской епархии, а 20 июля 2011 года — наместником Феодосиевского монастыря в Киеве. В течение своего служения в монастыре провёл основательные ремонтные работы в храме и монастырских помещениях.

31 декабря 2012 года, в связи с простудой и последовавшим инфарктом, скончался в Феодосиевском монастыре в Киеве. 3 января 2013 года отпевание было совершено в Феодосиевском монастыре. Похоронен был на своей родине.

Награды 
 Орден Христа Спасителя
 Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого II степени
 Орден Архистратига Михаила

Примечания 

Умершие от инфаркта миокарда
Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата